Leitgen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leitgen (1902–1977 oder 1988), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)
 René Leitgen (* 1959), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr